Єленюк-Сулятицька Оксана (1929, с. Озеряни, нині Чортківського району Тернопільської області — 31 серпня 2002, Канада) — українська громадська діячка, меценатка. Співпрацювала з ОУН. Виїхала у Канаду. Сестра Ярослави Татарнюк.

Член Ліги українських католицьких жінок Канади. Жертводавець на видавничий фонд «За тебе, свята Україно». Співпрацювала з тернопільською благодійною організацією «Українська родина».

Література 

 Сулятицький Т., Уніят В. Єленюк-Сулятицька Оксана // 

Персоналії за алфавітом
Народились 1929
Померли 31 серпня
Померли 2002
Українські громадські діячі
Українські меценати
Уродженці Озерян (Борщівський район)
Українська діаспора Канади